Осипово Село — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Расположена у берега реки Локня, в 25 км к востоку от райцентра Локня.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 85 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Локнянской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района